Zeitnot désigne une crise de temps dans le jargon du jeu d'échecs
 Zeitnot est une bande dessinée de Ed Tourriol et Eycko ayant pour thème les échecs.